Штипље може бити:

 Горње Штипље, насељено место града Јагодине, Република Србија
 Доње Штипље, насељено место града Јагодине, Република Србија